Francisco Javier Quintana (Buenos Aires, 5 de noviembre de 1982) es un abogado, dirigente deportivo, ex dirigente estudiantil y político argentino que actualmente ocupa el cargo de Presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de la Fundación Pensar. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y secretario general del Pro durante la presidencia de Mauricio Macri.

Biografía 
Es de origen sirio-libanés por el lado materno. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio del Salvador, y se graduó de abogado en la Universidad Católica Argentina en el año 2005.

Su candidatura a la Magistratura prosperó y tuvo que renunciar a su cargo de secretario general del PRO debido al impedimento que representa la afiliación partidaria para los funcionarios judiciales, según la Ley N°31 (normativa orgánica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad). También, tuvo que hacer lo propio en la Legislatura.

En 2007 con la llegada del PRO al gobierno porteño fue designado Jefe de Asesores de la Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y en 2008 Vicepresidente de la Caja de Seguridad Social de Abogados (CASSABA) durante su período de liquidación.

Está casado con Ana Lloberas y es padre Lola y Felicitas.

Carrera política

Dirigente estudiantil 
Quintana inició su carrera en la política universitaria, como Vocal del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica Argentina (CEDUCA). Posteriormente fue elegido Presidente de esa institución en 2004 y re electo en 2005

Presidente de Jóvenes PRO 
Desde 2009 a 2011 fue Presidente de Jóvenes PRO Capital, la juventud del partido Propuesta Republicana. Durante ese lapso, fue también funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ocupando el cargo de Director General de Políticas de Juventud. En 2009 integró la lista de candidatos a legisladores porteños de su partido, pero no logró obtener un escaño. Posteriormente, fue designado como Director General de Fortalecimiento Institucional y Modernización Legislativa del parlamento capitalino. al presidente de Boca, Jorge Ameal, denunció una falta de dinero en el balance que le dejó la anterior comisión directiva. Sumado a esto cuestionó algunas de las acciones tomadas con el dinero que ingresó por la venta de futbolistas en el último tiempo que encabezaba Quintana.

Legislador de la Ciudad de Buenos Aires 
En 2011 volvió a integrar la lista de candidatos a diputados locales de PRO, ubicándose en el puesto número 13. Resultó elegido en las elecciones generales del 10 de julio de 2011 y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. En 2014 fue designado presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura y en 2015 Macri lo eligió para encabezar la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad, siendo reelecto en el cargo.

Presidente del Bloque PRO 
Al asumir su segundo mandato como diputado porteño, fue elegido presidente del bloque oficialista del PRO. Consolidada la alianza entre su partido, la Coalición Cívica ARI y Confianza Pública en 2017, quedó al frente del interbloque Vamos Juntos, que integró a las bancadas de esas tres fuerzas políticas sumando 32 de los 60 legisladores del cuerpo.

Vicepresidente Primero de la Legislatura 
El 10 de diciembre de 2017, tras concretarse el recambio legislativo producto de las elecciones de junio de ese año, fue unánimemente elegido como Vicepresidente Primero del poder legislativo de la Ciudad, reemplazando en el cargo a Carmen Polledo.

El 10 de octubre de 2019 presentó su renuncia al cargo de diputado, luego de presentar su candidatura al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, producto de un acuerdo entre su jefe político Marcos Peña y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Consejero de la Magistratura 
El 14 de noviembre de 2019 juró como Consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, ocupando uno de los tres escaños que le corresponden al Poder Legislativo en ese órgano porteño  y asumiendo la vicepresidencia. El 19 de diciembre de 2022, fue nombrado Presidente del órgano hasta el final de su mandato como consejero, en noviembre de 2023.

Dirigente deportivo 
Quintana es hincha del Club Atlético Boca Juniors, donde ha ocupado distintos cargos. Entre 2014 y 2016 fue Vicepresidente de la Comisión de Institucionales del club, posición que ostentó hasta que fue elegido presidente de la Asamblea de Representantes encabezó la lista de candidatos a la asamblea por la boleta de Daniel Angelici. En 2019 se lo mencionó como posible candidato a vicepresidente del xeneize, por la fórmula oficialista. Finalmente, fue candidato a vocal y jefe de campaña en la lista encabezada por Christian Gribaudo.

Referencias 

Abogados de Argentina
Políticos de Argentina
Políticos de PRO
Dirigentes de fútbol de Argentina
Dirigentes estudiantiles
Activistas estudiantiles de Argentina
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica Argentina
Legisladores de la ciudad de Buenos Aires